Cordon bleu ima več pomenov:
 Cordon bleu - jed
 Le Cordon Bleu (Modri trak), mednarodna skupina kuharskih šol francoske kuhinje.
 Cordon bleu je tudi modri trak za nošenje odlikovanja, na katerem se nosi francosko odlikovanje Red Svetega duha (Ordre du Saint-Esprit).